Heizer steht für:

 Heizer, Angehöriger des Betriebspersonals einer manuell geführten Feuerung
 Heizer, militärischer Dienstgrad der Marine (bis 1938), entspricht Matrose (Dienstgrad)
 Heizer, der Nichtlenkende bei einem Tandem (Fahrrad)

Werktitel:
 Der Heizer, Erzählung von Franz Kafka (1913)
 Der Heizer (Wolfgang Hilbig), Erzählung von Wolfgang Hilbig (1982)

Heizer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Heizer (1875–1957), deutscher Justizrat
 Albert Heizer (1905–2003), deutscher Rechtsanwalt und Bürgermeister
 Michael Heizer (* 1944), US-amerikanischer Künstler
 Miles Heizer (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Heizer (* 1977), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Heitzer (Begriffsklärung)